Akdong Musician (кор.: 악동뮤지션, также известны как AKMU) — южнокорейский дуэт, который принял участие в K-pop Star 2 в 2012 году, дебютировавший под руководством YG Entertainment в 2014 году после того, как выиграл второй сезон K-pop Star. Дуэт состоит из Ли Чан Хёка и Ли Су Хён, которые являются братом и сестрой.

Песни из дебютного альбома «Play» 2014 года достигли более 6,9 миллионов загрузок. В июле 2016 стало известно, что дуэт продал более 20 миллионов цифровых версий песен в Южной Корее.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущих артистов

Другие песни чартов

Саундтрэки

Ссылки 
 http://www.billboard.com/articles/6251191/akdong-musician-21-under-21-2014 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=20&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=16&hitYear=2014&termGbn=week 
 https://web.archive.org/web/20141006085703/http://gaonchart.co.kr/chart/2014.php?f_type=S1020
 http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1001722758&plink=OLDURL 
 http://www.billboard.com/charts/k-pop-hot-100 
 http://www.gaonchart.co.kr/main/section/search/chart_list.gaon?Search_str=%EC%95%85%EB%8F%99%EB%AE%A4%EC%A7%80%EC%85%98
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=06&nationGbn=T 
 http://www.billboard.com/charts/world-albums/2016-05-21 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&termGbn=month 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=05&nationGbn=T 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=2014&hitYear=2014&termGbn=year 
 https://web.archive.org/web/20160917012646/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?PageNo=4&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=08&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816173407/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=4&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=07&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816123945/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/total.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=year&hitYear=2016&targetTime=&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160815061939/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageNo=4&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=1&hitYear=2015&termGbn=year
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=2014&hitYear=2014&termGbn=year 
 https://web.archive.org/web/20160816173407/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=4&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=07&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816123945/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/total.gaon?pageno=4&serviceGbn=S1020&termGbn=year&hitYear=2016&targetTime=&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816172208/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2015&targetTime=05&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816140024/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2015&targetTime=04&nationGbn=K
 https://web.archive.org/web/20160816145859/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2015&targetTime=03&nationGbn=K
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=month&hitYear=2015&targetTime=02&nationGbn=K 
 https://web.archive.org/web/20160815144540/http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=4&nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=01&hitYear=2015&termGbn=month
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=2014&hitYear=2014&termGbn=year 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?serviceGbn=S1020&termGbn=year&hitYear=2016&targetTime=16&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=2014&hitYear=2014&termGbn=year 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=25&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=24&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=23&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=22&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=21&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=20&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=19&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=35&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=34&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=32&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=31&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=30&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=29&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=28&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=27&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=26&hitYear=2016&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=38&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=3&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=37&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?pageno=2&serviceGbn=S1020&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=36&nationGbn=K 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=05&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=04&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=03&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=02&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=01&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=14&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=13&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=12&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=11&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=10&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=09&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=08&hitYear=2017&termGbn=week 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=S1020&targetTime=07&hitYear=2017&termGbn=week 
 https://web.archive.org/web/20140714171950/http://gaonchart.co.kr/chart/download.php?f_chart_kind_cd=T&f_month=12&f_year=2012&f_type=month
Akdong Musician
Akdong Musician